Kubáňová ist der Familienname folgender Personen:

 Karolína Kubáňová (* 2001), tschechische Tennisspielerin
 Zuzana Kubáňová (Zuzana Vačková; * 1984), tschechische Squashspielerin